Иракская премьер лига 2010/2011 годов — 37-й сезон чемпионата Ирака по футболу. Он начался 26 ноября 2010 года и закончился 15 августа 2011 года.

Клубы-участники

Северная группа

Южная группа

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Ирака на rsssf.com

2010/2011
Ирак
Ирак
2010 год в Ираке
Спорт в Ираке в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011